HWN ist die Abkürzung für:
 der Code für die nordkoreanische Provinz Hwanghae-namdo
 der IATA-Code für den simbabwischen Flughafen Hwange National Park
 der Spielzeughersteller Heinrich Wimmer Blechspielwarenfabrik
 das Hurricane Watch Net
 Harzer Wandernadel

HWN